Deioneus () steht für:

Griechische Mythologie:
 Deioneus (Vater der Dia), Vater der Dia, der Gemahlin des Ixion, siehe Dia (Mythologie)
 Deioneus (Troja), Trojaner, von Philoktetes getötet
 Deion (Sohn des Aiolos), in anderer Schreibweise, Sohn des Aiolos
 Deion (Sohn des Eurytos), in anderer Schreibweise, Sohn des Giganten Eurytos, siehe Eurytos (Gigant)

Biologie:
 Deioneus (Gattung), eine Gattung der Knallkrebse